Kotoura peut désigner :
 Kotoura, commune rurale du Burkina Faso
 Kotoura, commune du Japon